Franc Smolej je ime več znanih oseb;

 Franc Smolej (smučarski tekač) - rojen 1908
 Franc Smolej (hokejist) - rojen 18. julij 1940